Chèvres (französisch für „Ziegen“) ist der Name von:
 Chèvres, ein Weiler in der Gemeinde  Bernex im Kanton Genf
 Usine de Chèvres, ein ehemaliges Laufwasserkraftwerk auf der Rhone im Kanton Genf
 Tranchée couverte de Chèvres, ein Tunnel der Autobahn A1 im Kanton Genf
 Ravine des Chèvres, ein Tobel im französischen Überseedepartement La Réunion